Heeseberg bezeichnet folgende geographischen Gebiete und Orte:

 Heeseberg, Erhebung im Landkreis Helmstedt (Niedersachsen)
 Heeseberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Helmstedt
 Samtgemeinde Heeseberg, Samtgemeinde im Landkreis Helmstedt